Giuseppe Mancinelli (1895-1976) – generale italiano
 Giuseppe Mancinelli (1813-1875) – pittore italiano